Cachirulo puede referirse a:

Cachirulo: pañuelo tradicional aragonés
Nombre que se da en Valencia al artefacto volador de la cometa
Cachirulo: localidad del Departamento Toay, Provincia de La Pampa, Argentina.
Cachirulos de Benaguasil: construcciones arquitectónicas hechas con piedra seca.
Cachirulo: nombre que se le da en Ayamonte (Huelva) al monte Moncarapacho, al nordeste de Faro (Algarve, Portugal), que se divisa desde la playa de Isla Canela (Ayamonte).
Personaje televisivo infantil mexicano de las décadas de 1950 y 1960 interpretado por el actor Enrique Alonso.